Die Bezeichnung SIAT steht für:

  die Kurzbezeichnung der ehemaligen Siebelwerke-ATG, Donauwörth, SIAT (Flugzeugwerk)
 eine ehemalige Schweizer Gemeinde im Kanton Graubünden, Siat 
 die Kurzbezeichnung der russischen Fluggesellschaft Sibaviatrans